Wesoła karuzela (ros. Весёлая карусель) – radziecka, później rosyjska animowana kronika filmowa przedstawiająca krótkometrażowe animacje dla dzieci wyprodukowane przez studio Sojuzmultfilm.

Historia 
Animowana kronika filmowa Wesoła karuzela ukazała się w 1969. Przeznaczona była dla widowni dziecięcej. Stała się fenomenem radzieckiej animacji w latach 70. i 80. XX wieku. Pokazywała nową generację reżyserów-animatorów. Twórcami Wesołej karuzeli była piątka artystów-animatorów: Anatolij Pietrow, Giennadij Sokolski, Leonid Nosyriew, Galina Barinowa i Walerij Ugarow. Czwórka z nich zadebiutowała właśnie jako reżyser w Wesołej karuzeli.

Cechą szczególną Wesołej karuzeli była struktura kroniki. Każdy temat przewodni przedstawiany był w różny sposób m.in. w formie piosenki, zagadki, opowiadania, przygody itp. Każdy z tych tematów był autorskim dziełem jednego z reżyserów, którzy zazwyczaj też sami występowali w roli animatorów, ale byli zjednoczeni przez wspólną koncepcję kroniki – w jedności jej twórczego ducha. Inną ważną cechą Wesołej karuzeli było odrzucenie dydaktyki oraz rozwiązywanie zadań edukacyjnych i poznawczych poprzez grę i zabawę.

Pierwsze pięć numerów Wesołej karuzeli powstało w latach 1969-1974. Po piątej serii zespół założycielski przekazał pałeczkę następnemu pokoleniu debiutantów (tylko Galina Barinowa kontynuuje w tym okresie prace nad nowymi tematami). Wesoła Karuzela stała się podstawą do eksperymentów i poszukiwań twórczych wśród młodych twórców animatorów, byli wśród nich m.in. Eduard Nazarow, Aleksandr Gorlenko, Aleksandr Mazajew, Jelena Gawriłko,  Siergiej Olifirienko, Natalja Dabiża, Ludmiła Koszkina i Aleksandr Gurjew. Kronika straciła niejawną strukturę i zamieniła się w almanach.

Lista odcinków

Wersja polska 
Wesoła karuzela nr 19
 Opracowanie wersji polskiej: Studio Opracowań Filmów w Warszawie
 Reżyseria: Urszula Sierosławska
 Dialogi: Krystyna Subocz
 Montaż: Jolanta Nowaczewska
 Kierownictwo produkcji: Jan Szatkowski, Małgorzata Zielińska
Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
Wesoła karuzela w bazie Animator.ru
 Wesoła karuzela w bazie IMDb
Radzieckie animowane filmy krótkometrażowe
Rosyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1969